Raspail se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 François-Vincent Raspail
 François Vincent Raspail